Jméno a příjmení Filip Novák má více nositelů:
 Filip Novák (fotbalista) (* 1990) – český fotbalista
 Filip Novák (lední hokejista) (* 1982) – český lední hokejista
 Filip Novák (lední hokejista, 1986) (* 1986) – slovenský lední hokejista
 Filip Novák (* 1982), známý jako Faiby – český rapper
 Filip Novák - český marketingový konzultant a youtuber (Zeptej se Filipa - profil na facebooku)